О́льга Анато́льевна Покро́вская — российский писатель, лауреат Евразийской премии в номинации «Сокровища Прозы» (2015), премии Terra Incognita в номинации «Проза России» (2017).

Биография 
Ольга Анатольевна Покровская родилась и живёт в Москве. Окончила школу № 1269 с углубленным изучением немецкого языка, училась музыке.

Окончила МГЛУ (быв. иняз им. Мориса Тореза), преподавала иностранные языки в вузе.

Литературный дебют состоялся в 2009 году: в издательстве Литературная учёба вышел роман «Рад, почти счастлив…», тепло встреченный критикой.

После выхода в издательстве Олма Медиа Групп книг «Булочник и Весна» (2013) и «Ангел в зелёном хитоне» (2014), была удостоена Евразийской премии в номинации «Сокровища Прозы»

В 2017 году, после выхода романа «Полцарства», Ольга Покровская стала лауреатом премии Terra Incognita в номинации «Проза России»

Особенности творчества 
Особенность романов Ольги Покровской — атмосфера уюта и душевного тепла, надежды и взаимной поддержки. В её книгах есть радость — «мягкий свет, озаряющий жизнь. Он разлит в воздухе, живёт в глазах наших близких, может быть спрятан между вязальными спицами, звучать в струнах гитары». Рецепт счастья её любимых героев — жить «не разгадывая тайн, но любуясь»; жить в единении с миром, при этом стараясь найти свой путь.

Главенствующей темой в книгах Ольги Покровской является тема самопознания и определения своих отношений с окружающим миром. Возможно поэтому её книги, по признанию критиков, "будоражат душу до самого дна, заставляя задуматься о том, чему же на самом деле посвящена единственная и неповторимая человеческая жизнь. Герои писательницы попадают в кризисные ситуации и порой вынуждены совершать трудный нравственный выбор.

Одной из тем, интересующих писательницу, является мотив «Дауншифтинга» — отказа от высокой позиции и прибыльной работы ради возвращения к своей истинной сути. В романе «Булочник и Весна» менеджер уезжает в деревню, где проходит «перезагрузку», излечивающую его от фальши и помогающую понять свои подлинные ценности. В романе «Полцарства» коуч с европейской известностью, жертвуя карьерой, стремится вернуться в городок детства, к родне, некогда отринутой, но по-прежнему любящей его.

Непременная составляющая произведений Покровской — одухотворённый мир природы и живых существ. «Времена года, природа, звери живут наравне с людьми — и если не дают четкого объяснения происходящему, то по крайней мере раздвигают рамки понимания».

В романе «Булочник и Весна» воспета красота Подмосковной природы. По признанию писательницы, во время работы её вдохновляли красивейшие ландшафты Клино-Дмитровской гряды, связанные с именами Блока, Чайковского и многих других.

Отдельное внимание в творчестве Ольги Покровской уделено братьям нашим меньшим, а точнее, их исцеляющему воздействию на душу человека. Эта тема, начатая в коротком и ярком рассказе «Собака-Конь», получила развитие, став одной из ключевых линий романа «Полцарства», после выхода которого Ольга Покровская была удостоена премии Terra Incognita.

Читатели и критики отмечают красоту авторского стиля Ольги Покровской. Её повествование изящно и очень тонко. Как отмечают критики, писательница «словно бы дышит на стекло и пальцем пишет по следу собственного дыхания. А держится написанное вопреки всему крепко».

Награды 
 2015 — лауреат Евразийской премии в номинации «Сокровища Прозы»
 2017 — лауреат премии Terra Incognita в номинации «Проза России»

Библиография 
 «Рад, почти счастлив…», роман. — : Литературная учёба, 2009. — ISBN 978-5-88915-043-5
 «Булочник и Весна», роман. — : Олма Медиа Групп, 2014. — ISBN 978-5-373-05631-1
 «Ангел в зелёном хитоне», сборник повестей и рассказов. — : Олма Медиа Групп, 2015. — ISBN 978-5-373-07017-1
 «Полцарства», роман. — : Грифон, 2017. — ISBN 978-5-98862-330-4

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ольги Анатольевны Покровской

Интервью с Ольгой Анатольевной Покровской 
 TerraArt. «Я сохраняю романтическое отношение к творчеству»
 Журнал «Банки и Деловой Мир». «Воспоминания детства — это шкатулка с самоцветами»
 Журнал «Москва». «Воспевать Москву — благодарное дело»
 LiveLib. Наедине с Автором: «Детство — эпиграф к нашей жизни» 
 Pereformat. «Роман умер? Да здравствует роман!» 
 Woman-On-Top. «Лучшая опора — любовь и поддержка близкого человека» 
 LiveLib. Наедине с Автором: «Обязательно нужна надежда, нужна радость…» 

Писатели Москвы
Выпускники Московского лингвистического университета
Писатели России XXI века
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века